Женский командный чемпионат мира 2015 года проходил с 18 по 29 апреля в Чэнду.

Команды

Таблица

Индивидуальные медали 
 Доска 1:  Бела Хотенашвили — 7½ из 9
 Доска 2:  Лилит Мкртчян — 6½ из 9
 Доска 3:  Мери Арабидзе — 6 из 7
 Доска 4:  Лэй Тинцзе — 6½ из 9
 Резервная:  Ольга Гиря — 6½ из 7

Ссылки 
 Официальная страница турнира

Командные чемпионаты мира по шахматам
Международные соревнования по шахматам в Китае
Международные спортивные соревнования в Чэнду
Спорт в Китае в 2015 году
Чемпионаты мира в Китае
Апрель 2015 года